En Pologne, Czernichów est le nom :
dans la voïvodie de Silésie
Czernichów, chef-lieu de la gmina de Czernichów, dans le powiat de Żywiec, 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Czernichów, chef-lieu de la gmina de Czernichów, dans le powiat de Cracovie, 
 Czernichów, village dans le powiat de Proszowice

Il ne faut pas confondre avec Czernihów, nom polonais de Tchernihiv, ville d'Ukraine et chef-lieu successif :
 de la Principauté de Tchernigov
 de la Voïvodie de Czernihów
 du Gouvernement de Tchernigov
 de l'Oblast de Tchernihiv